«Зени́т-ВМ» — советский малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, выпускавшийся на Красногорском механическом заводе в 1972—1973 годах.

От предыдущей модели «Зенит-В» отличается механизмом нажимной диафрагмы, заимствованным от фотоаппарата «Зенит-ЕМ».
 
Является объектом коллекционирования, выпущено всего 1 239 экземпляров.

Технические характеристики 

 Тип — однообъективный зеркальный фотоаппарат.
 Тип применяемого фотоматериала — перфорированная фотокиноплёнка шириной 35 мм (фотоплёнка типа 135) в кассетах. Размер кадра — 24×36 мм.
 Тип затвора — механический, шторно-щелевой с горизонтальным движением матерчатых шторок. Выдержки затвора — от 1/30 до 1/500 сек, «B» и длительная. Выдержка синхронизации с лампами-вспышками — 1/30 с.
 Тип крепления объектива — резьбовое соединение M42×1/45,5.
 Штатный объектив — «Гелиос-44М» 2,0/58 (с «прыгающей» диафрагмой).
 Размер поля изображения видоискателя — 20×28 мм, съёмное окулярное кольцо, позволявшее устанавливать диоптрийную линзу (от очков) для коррекции зрения фотографа.
 Тип фокусировочного экрана — линза Френеля с микрорастром и матовым стеклом.
 Увеличение окуляра — 5×.
 Экспонометр отсутствует.
 Синхроконтакт — с регулятором упреждения синхронизации фотовспышки.
 Корпус — литой из алюминиевого сплава, с открывающейся задней стенкой.
 Курковый взвод затвора и перемотки плёнки.
 Счётчик кадров с ручной установкой первого кадра.
 Резьба штативного гнезда — 1/4 дюйма.
 Механический автоспуск.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание линии «Зенит-Е» на сайте Научно-технического центра КМЗ
 Руководство по эксплуатации фотоаппарата «Зенит-Е»
 Г. Абрамов. Этапы развития советского фотоаппаратостроения. «Зенит-ЕМ».
 Г. Абрамов. Этапы развития советского фотоаппаратостроения. «Зенит-В» и «Зенит-ВМ».

Однообъективные зеркальные фотоаппараты
Зенит (фотоаппаратура)‎
35-мм фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 1972 году